Sadurki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :

 Sadurki, village de la voïvodie de Lublin
 Sadurki, village de la voïvodie de Mazovie